Sosipolis (griechisch ) ist:
 Sosipolis (Göttin), eine Schutzgöttin im sizilischen Gela
 Sosipolis (Gott), eine in Olympia verehrte Kindgottheit
 Sosipolis (Beiname), ein Beiname des Zeus in Magnesia am Mäander